Нортамберленд () — англоязычный топоним:

В Австралии:
 округ Нортамберленд — штат Новый Южный Уэльс.
В Соединённых Штатах:
 округ Нортамберленд — штат Виргиния.
 округ Нортамберленд — штат Пенсильвания.
В Канаде:
 графство Нортамберленд — провинция Нью-Брансуик.
 графство Нортамберленд — провинция Онтарио.